Gorey ist der Name folgender Orte:

 Gorey, Stadt im Südosten Irlands
 Gorey (Jersey), Dorf auf der Kanalinsel Jersey

Gorey ist der Familienname von

 Edward Gorey (1925–2000), US-amerikanischer Autor und Illustrator